Йоханна Ласич (; 15 апреля 1985, Буэнос-Айрес, Аргентина) — участница конкурсов красоты.
Она победила на конкурсе Мисс Вселенная Аргентина 2009 на котором представляла Буэнос-Айрес. Йоханна представляла Аргентину  на конкурсе Мисс Вселенная 2009 23 августа 2009 в Нассау Багамы, на котором стала полуфиналисткой.. После конкурса продолжила карьеру модели.

Примечания

Ссылки 
 SitIo oficial  Мисс Вселенная Аргентина

Мисс Аргентина
Участницы конкурса «Мисс Вселенная — 2009»